George Valavanis (componist), een Amerikaans componist
 George Valavanis (journalist), een Grieks journalist